Dub steht für:
 Dub, ein Musikstil
 Dub-Techno, eine spezielle Spielart des Techno

Personen:
 Dub oder Dubh († 967), schottischer König
 Julius Dub (1817–1873), deutscher Physiker

Dub ist der Name folgender Orte:
 Dub u Prachatic, eine Gemeinde im Okres Prachatice in Tschechien
 Dub nad Moravou, eine Gemeinde im Okres Olomouc in Tschechien
 Dub (Starý Jičín) (Daub), Ortsteil von Starý Jičín, Okres Nový Jičín, Tschechien
 Český Dub (deutsch Böhmisch Aicha), eine Stadt im Okres Liberec in Tschechien
 Dub (Bajina Bašta), Ortschaft in der Gemeinde Bajina Bašta in Serbien
 Dub, Ortschaft in der Gemeinde Kotor in Montenegro
 deutscher Name des Flusses Doubs
 Burg Dub in Tschechien

DUB steht als Abkürzung für:
 Deutscher Unihockey Bund, seit 2010 Floorball-Verband Deutschland
 Dortmunder Union-Brauerei
 Dubai Air Wing, eine Fluggesellschaft aus Dubai (ICAO-Code)
 Flughafen Dublin (IATA-Airport-Code)

Siehe auch:
 DUB-Mechaniker
 Dubb
 Dubbing
 Overdub

Abkürzung